Markiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Markowka/Марковка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Markiwka, siehe Markiwka

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Markiwka (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Markiwka (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Markiwka (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Markiwka (Rosdilna)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Markiwka (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Markiwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Markiwka (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk, siehe Markiwka (Teplyk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Markiwka (Tywriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tomaschpil, siehe Markiwka (Tomaschpil)

Markiwka ist auch der Name eines Flusses in der Ukraine, siehe Markiwka (Fluss)